Torrance heißen in der Geografie
 Torrance, Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien
 Torrance County in New Mexico
 Torrance (Stirlingshire), Ort in Schottland (East Dunbartonshire und Stirlingshire), 4000 Einwohner (2011)

Torrance ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Torrance (* 1956), schottischer Theologe
 Andrew Mitchell Torrance (1845–1909), schottischer Politiker

 Iain Torrance (* 1949), schottischer Theologe
 Jack Torrance (1912–1969), US-amerikanischer Footballspieler und Leichtathlet
 Jamaal Torrance (* 1983), US-amerikanischer Leichtathlet
 Sam Torrance (* 1953), schottischer Golfspieler
 Thomas F. Torrance (1913–2007), schottischer Theologe

Siehe auch:
 Torrance-Sparrow-Beleuchtungsmodell
 Platyspondylitische Dysplasie Typ Torrance
 Torrence